Чемпіонат світу з важкої атлетики 2011 відбувався в Парижі, Франція з 5 по 13 листопада 2011 року.

Змагання

Чоловіки

Жінки

Примітки 

спортивні події 2011
Чемпіонати світу з важкої атлетики